Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Belvoir :
 Le  est un dragueur de mines de classe Hunt lancé en 1917 ;
 Le  est un destroyer de classe Hunt lancé en 1942.

Belvoir